Комора — будівля для зберігання зерна, іноді інших речей
Комора — приміщення у житловому будинку, де зберігають продукти харчування
Комора — те ж саме, що й склад
 Комора — горнило в передній частині горна горизонтального типу, звідки по жаропровідних каналах гаряче повітря надходило у випалювальну камеру.
 Комора — застаріла назва митниці
 Комора — застаріла назва крамниці, магазинчика
 Комора — прозір між зубцями риток, через який проходить нитка основи

Власні назви 
 «Комора» — українське видавництво.
Комора — населений пункт у Хорватії, в Сисацько-Мославинській жупанії

Примітки

Посилання 
 Комора  //

Див. також 
 Комірка
 Камора